Blomjous ist der Familienname folgender Personen:

André Blomjous (* 1943), niederländischer Offizier, Generalleutnant sowie niederländischen Vertreter im NATO-Militärausschuss 
Joseph Blomjous (1908–1992), niederländischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Mwanza